Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1975/76 zum 26. Mal ausgetragen. Der SC Leipzig verteidigte aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen TSC Berlin seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich und errang seinen elften Titel insgesamt.Die beiden Letzten der DDR-Oberliga spielten mit den Staffelsiegern der DDR-Liga Nord und Süd in einer Relegationsrunde um zwei Startplätze für die Oberliga-Saison 1976/77. Durch den letzten Platz in der Relegation, musste die HSG DHfK Leipzig nach drei Jahren das Oberhaus verlassen. Ihren Platz nahm zur neuen Saison der ASK Vorwärts Frankfurt/O. ein.Torschützenkönigin wurde Kristina Richter vom Vizemeister TSC Berlin mit 109 Toren.

Literatur

Weblinks 
 

1975
Handballsaison 1975/76